Животовка:

 Животовка — село на Украине, находится в Оратовском районе Винницкой области.
 Животовка — река в Свердловской области, левый приток реки Ревда.